Gerdesits Ferenc (1947) operaénekes
 Gerdesits Ferenc (1969) dobos, rockzenész